Příjmení Piťha má více nositelů:

 František Piťha (1810–1875), český chirurg, urolog
 Petr Piťha (* 1938), český katolický kněz, bohemista, lingvista, pedagog a politik
 Václav Piťha (1865–1922), český lékař gynekolog

Externí odkazy 
 

Česká příjmení